«Спартак» — российский футбольный клуб из города Щёлково (Московская область)

История 
Различные команды Щёлкова до 1991 года играли в первенстве Московской области. В 1991 году при заводе НИИХИММАШ по инициативе Колесникова А. И. была создана новая команда для участия в первенстве Щёлковского района. В 1992 выступила во всероссийских соревнованиях среди коллективов физкультуры. С 1993 года стала выступать на уровне команд мастеров.

Результаты выступлений

В первенствах России 

В 1998, 2007 и 2008 годах в первенстве КФК/ЛФЛ играла команда «Спартак-2», в 2000 году — «Спартак-Звезда», в 2009 году — команда ДЮСШ «Спартак».

В кубках России

Главные тренеры 

После расформирования команды мастеров игравшая в 2009 году в любительском первенстве России в зоне «Московская область» команда ДЮСШ «Спартак» в 2010—2012 годах участвовала в первенстве и чемпионате Московской области, в последующие годы ДЮСШ «Спартак» была представлена уже только командами-участницами детско-юношеских соревнований.

В 2015 году команда «Спарта-2» была переименована в «Спартак» Щёлково, с 2016 года — ФК «Щёлково» (в сезонах 2018 и 2019 представлял Щёлковский район, в сезоне 2020 — городской округ Щёлково), выступает в чемпионате Московской области, домашние матчи проводит на стадионе «Спартак» им. Н. Н. Озерова (УСК «Подмосковье»), главный тренер (с 2016 года) — Авдохин А. М.

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballfacts.ru
 Профиль на сайте Wildstat.ru
 Сайт ФК «Спартак Щёлково» 
 Футбольный клуб «Спартак» Щёлково 
 Неофициальный сайт болельщиков

Примечания 

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Щёлкова
Футбольные клубы Московской области